Culcer se poate referi la:
Ioan Culcer, general și om politic român
Dan Culcer, critic literar, prozator, poet , traducător și ziarist român
Rodica Culcer, jurnalistă română